A Supercopa da UEFA de 2001 foi disputada entre FC Bayern München e Liverpool. O resultado da partida foi de 2-3.

Detalhes

1ª mão

2001
2001 no futebol
Desporto em Mônaco em 2001